Un figlio a tutti i costi – film TV del 2007 diretto da Mark Cole
Un figlio a tutti i costi – film del 2018 diretto da Fabio Gravina
Un figlio a tutti i costi (Family) – episodio della quinta stagione di NCIS - Unità anticrimine